Matsudaira Ietada (Matsudaira Tomomo no Suke; 1555 – 8 settembre 1600) – samurai giapponese del periodo Sengoku
 Matsudaira Ietada (Matsudaira Matashichiro, "Kii no kami"; 1548-1582) – samurai giapponese del periodo Sengoku